Conquesta del Regne de Múrcia (1265-1266)
 Conquesta del Regne de Múrcia (1296-1304)